Žale so lahko:
toponim v Sloveniji 
Žale, Kamnik, predel Kamnika, kjer je kamniško pokopališče
 Žale, največje ljubljansko in slovensko pokopališče
 Pokopališče Žale, Kamnik
 Pokopališče Žale, Domžale
Žalski hrib

naselje v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Žale, ob Vrbskem jezeru, Sallach, občina Poreče ob Vrbskem jezeru

javna podjetja:
 Žale Javno podjetje

Viri